Кор-Кошево — деревня в Сонковском районе Тверской области России, входит в состав Горского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 8 км на север от центра поселения деревни Горка и в 19 км на северо-запад от районного центра Сонково.

История 
В 1816 году на погосте Корельское Кошево была построена каменная Сретенская церковь с 3 престолами.

В конце XIX — начале XX века погост Корельское Кошево входил в состав Бокаревской волости Бежецкого уезда Тверской губернии.  

С 1929 года деревня входила в состав Бережковского сельсовета Сонковского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1954 года — в составе Горского сельсовета, с 2005 года — центр Горского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В Кор-Кошеве расположена недействующая Церковь Сретения Господня (1816).

Примечания 

Населённые пункты Сонковского района